Герберт Рихард Эберхард Герман Хюбнер (; , Бреслау Германская империя (ныне , Польша) — , , ФРГ) — немецкий актёр театра и кино.

Биография 
В молодости обучался актёрскому мастерству. В 1907 году дебютировал на театральной сцене Гейдельберга в спектакле «Менонит» Э. Вильденбруха. Выступал в театрах Альцая, Дюссельдорфа, Нюрнберга. До 1914 года — в Вене.

Рядовым участвовал в Первой мировой войне.

В 1919—1925 годах — артист Старого театра в Лейпциге, затем театра Thalia Theater в Гамбурге (1925—1929). После до 1935 года играл на сцене Театра в Йозефштадте (Вена). В 1935 г. был приглашён в берлинский Большой Шаушпильхаус.

Начал сниматься во времена немого кино. Играл роли влиятельных и знатных людей, высокопоставленных чиновников. За свою многолетнюю карьеру сыграл в 176 кинофильмах.

После окончания Второй мировой войны некоторое время работал на студии DEFA, с 1950 года — в западногерманских кинокомпаниях. Активно выступал на радио, занимался озвучиванием.

Избранная фильмография 
 1913: Auerbachs Keller
 1920: Destinée
 1920: Die Teppichknüpferin von Bagdad
 1921: Seines Bruders Leibeigener
 1923: Die Spitzenklöpplerin von Valenciennes
 1924: Egoisten
 1931: Die Blumenfrau von Lindenau
 1932: Der Prinz von Arkadien
 1933: Großfürstin Alexandra
 1934: Karneval und Liebe
 1934: Hohe Schule
 1934: Früchtchen
 1934: Lockspitzel Asew
 1935: Der Kosak und die Nachtigall
 1935: Traumulus
 1936: Mädchenjahre einer Königin
 1936: Die letzte Fahrt der Santa Margareta
 1936: Ave Maria
 1936: Moral
 1936: Ein Lied klagt an
 1936: Das Hofkonzert
 1936: Diener lassen bitten
 1936: Savoy-Hotel 217
 1937: Romanze
 1937: Alarm in Peking
 1937: Der Herrscher
 1937: Condottieri
 1937: Andere Welt
 1938: Fahrendes Volk
 1938: Was tun, Sybille?
 1938: Rote Orchideen
 1938: Sergeant Berry
 1938: Kautschuk
 1938: Die fromme Lüge
 1938: Dreizehn Mann und eine Kanone
 1939: Ich verweigere die Aussage
 1939: Отель «Захер» — полковник Барнофф
 1939: Robert und Bertram
 1939: Wir tanzen um die Welt
 1939: Wer küßt Madeleine?
 1939: Kitty und die Weltkonferenz
 1939: Der Weg zu Isabel
 1939: Fahrt ins Leben
 1940: Ein Mann auf Abwegen
 1940: Die Rothschilds
 1940: Kriminalkommissar Eyck
 1940: Trenck, der Pandur
 1940: Friedrich Schiller — Der Triumph eines Genies
 1940: Das Herz der Königin
 1940: Кора Терри — Штефан Бородин 1941: Auf Wiedersehn, Franziska
 1941: Kameraden
 1941: Carl Peters
 1941: Der Weg ins Freie
 1941: … reitet für Deutschland
 1941: Frauen sind doch bessere Diplomaten
 1941: Geheimakte W.B. 1
 1942: Великий король — министр Финкельштайн 1942: Wien 1910
 1942: Andreas Schlüter
 1942: Die Entlassung
 1942: Der Ochsenkrieg
 1942: Himmel, wir erben ein Schloß
 1942: Johann
 1943: Damals
 1943: Paracelsus
 1943: Zirkus Renz
 1943: Wildvogel
 1943: Um neun kommt Harald
 1944: Die Affäre Roedern
 1944: Der große Preis
 1944: Junge Adler
 1944: Das fremde Leben
 1945: Der stumme Gast
 1948: Affaire Blum
 1948: Berliner Ballade
 1948: Danke, es geht mir gut
 1949: Die Buntkarierten
 1949: Die blauen Schwerter
 1950: Semmelweis — Retter der Mütter
 1950: Mathilde Möhring
 1950: Es kommt ein Tag
 1950: Küssen ist keine Sünd
 1951: Die Schuld des Dr. Homma
 1953: Vati macht Dummheiten
 1953: Königliche Hoheit
 1953: Sterne über Colombo
 1954: Die Gefangene des Maharadscha
 1954: Die kleine Stadt will schlafen gehen
 1954: Conchita und der Ingenieur
 1954: Hoheit lassen bitten
 1953: Staatsanwältin Corda
 1953: Christina
 1954: Ein Mädchen aus Paris
 1954: Людвиг II: Блеск и падение короля — Франц фон Пфистермайстер, государственный секретарь Королевства Бавария 1954: Die sieben Kleider der Katrin
 1954: Heideschulmeister Uwe Karsten
 1955: Verrat an Deutschland
 1955: Ihr Leibregiment
 1955: Meine 16 Söhne
 1955: Zwei Herzen und ein Thron
 1955: San Salvatore
 1955: Ein Mann vergißt die Liebe
 1955: Der Frontgockel
 1955: Eine Frau genügt nicht
 1955: Die Frau des Botschafters
 1956: Tausend Melodien
 1956: Liane, das Mädchen aus dem Urwald
 1956: Manöverball
 1957: Kleiner Mann — ganz groß
 1957: Anders als du und ich (§ 175)
 1957: Der tolle Bomberg
 1957: Харчевня в Шпессарте — граф Зандау 1958: Der Greifer
 1958: Besuch aus der Zone
 1959: Mandolinen und Mondschein
 1960: Soldatensender Calais
 1960: Привидения в замке Шпессарт — Хартог'' (озвучил Сергей Курилов)
 1961: Die Journalisten
 1961: Isola Bella
 1962: Bekenntnisse eines möblierten Herrn
 1965: Die Herren
 1965: Paris muss brennen!
 1965: Die fromme Helene

Примечания

Ссылки 
 
 Биография

Актёры театра Германии
Актёры немого кино Германии
Киноактёры Германии
Актёры озвучивания Германии
Участники Первой мировой войны (Германия)